Тур Южной Богемии () — шоссейная многодневная велогонка, с 2012 года проводящаяся по дорогам Южночешского края. Входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 2.2

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Южной Богемии на FirstCycling
 
 
 

Велогонки в Чехии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2012 года